C32 ou C-32 peut se référer à :
 Autoroute espagnole C-32 ;
 Boeing C-32, un avion de transport militaire américain ;
 HMS C32, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sauber C32, une formule 1 de l'équipe Sauber ;
 Tumeur maligne du larynx, d'après la Classification internationale des maladies.
 La galaxie de la Baleine dans les Chiens de chasse, notée C32 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres